NGC 4139 (другие обозначения — IC 2989, MCG 0-31-30, ZWG 13.61, PGC 38213) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Девы. Открыта Генрихом Луи Д'Арре в 1863 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4139
Дева (созвездие)